USS Hampton ist der Name vierer Schiffe der United States Navy, benannt nach den Städten Hampton in mehreren Bundesstaaten:

USS Hampton (SP-3049), ein Schlepper, in Dienst von 1918 bis 1919
USS Hampton (PCS-1386), (bis 1956 ohne Namen) in Dienst von 1944 bis 1959
USS Hampton (APA-115), ein Transporter der Bayfield-Klasse, in Dienst von 1945 bis 1946
USS Hampton (SSN-767), ein Atom-U-Boot der Los-Angeles-Klasse, in Dienst seit 1993

Hampton